Аренас-де-Игунья () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бесайя. Занимает площадь 86 км². Население — 1814 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 48 км.

Население

Примечания

Ссылки 

 Arenas de Iguña
 Cantabria 102 municipios
 Arenas de Iguña
 Turismo de Cantabria
 Arenas de Iguña
 Cantabria Joven

Муниципалитеты Кантабрии